Hakenbach ist ein Gewässername:

 Hakenbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) bei der Ziegelmühle vor Frommern, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hakenbach (Lemnitz), rechter Zufluss der Lemnitz bei Lemnitzhammer, Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

 Hakenbach, Gewässer im Südwestlichen Harzvorland

Siehe auch:
 Hackenbach
 Hagenbach